Wu-Wei est le troisième album du groupe Hint sorti en novembre 1998.

Il sort dans sa version vinyle en 2014 sur le label kshantu.

Cet album a été enregistré au Studio Karma.

Titres 
 Mr. Investigator (5 min 57 s)
 From room to room (3 min 31 s)
 Unlocked (4 min 02 s)
 Ten thousands things (4 min 31 s)
 The process (5 min 05 s)
 Limitless space (6 min 41 s)
 Wu-wei (7 min 56 s)
 Ionizer (1 min 50 s)
 Beautiful old Betty (4 min 58 s)
 Sound of Karma (12 min 44 s)

Album de Hint
Album musical sorti en 1998
Novembre 1998